Lilla Blackesjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Blackesjön (Långareds socken, Västergötland), sjö i Alingsås kommun, 
Lilla Blackesjön (Töllsjö socken, Västergötland), sjö i Bollebygds kommun,

Se även
Blackesjö

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn